Pintat ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Pintat Santolària (* 1943), von 2005 bis 2009 Regierungschef Andorras (katal. Cap de Govern)
 Josep Pintat-Solans (1925–2007), andorranischer Politiker und zweiter Vorsitzender der Regierung von Andorra